Тб может означать:

 Танковый батальон
 Терабайт